Marie Claire — ежемесячный женский журнал, впервые опубликованный во Франции, но также издаваемый в других странах. В то время как каждая страна подстраивается под интересы аудитории журнала, выпуск Соединенных Штатов сосредотачивается на женщинах со всего мира и нескольких международных проблемах. В журнале также присутствуют темы здоровья, красоты, моды.

О журнале 
Русскую версию журнала выпускает «Hearst Shkulev Media/ИнтерМедиаГруп».
Украинскую версию журнала выпускает «Burda Ukraine».

История 
Жан Пруво создал первый номер журнала в 1937 году во Франции, он должен был выходить каждую среду. Название журнала происходит от названия романа Маргарита Оду — . Французские читатели толпились у газетных киосков, чтобы купить очередной свежий выпуск этого журнала, имевшего огромный успех. Однако, в 1942 году, власти немецкой оккупации во Франции остановили издание большинства журналов, и Мари Клэр был одним из них. Журнал не выпускался до 1954 года. Затем журнал стал издаваться снова, но теперь он выходил не еженедельно, а ежемесячно. В 1976 году Пруво передал своё дело дочери Эвелин, которая стала сотрудничать с компанией L’Oréal.

Издание Мари Клэр в США было начато в 1994 году компанией Hearst, основанной в Нью-Йорке. У данной компании есть филиалы во Франции, Италии, и нескольких местоположениях в Соединённых Штатах, таких как Детройт, Западное побережье, Новая Англия, Средний Запад, Юго-запад, и Юго-восток.

50-летие известного журнала было отмечено в 2004 году, на обложке журнала появилась Ванесса Паради.

Список стран, в которых издается «Marie Claire» 
 : ЮАР
 выпускается с 1997 года;
 : Австралия
 выпускается с 1995 года;
 : Бельгия — фламандский и французский
 выпускается с 1990 года;
 : Бразилия
 выпускается с 1991 года;
 : Китай
 выпускается с 2002 года;
 : Республика Корея
 выпускается с 1993 года;
 : Испания
 выпускается с 1987 года;
 : США
 выпускается с 1994 года;
 : Греция
 выпускается с 1988 года;
 : Гонконг
 выпускается с 1990 года;
 : Индия
 выпускается с 2006 года;
 : Италия
 выпускается с 1987 года;
 : Япония
 выпускается с 1982 года;
 : Малайзия
 выпускается с 1994 года;
 :Мексика; :Колумбия; :Пуэрто-Рико; :Венесуэла;
 выпускается с 1991 года;
 : Нидерланды
 выпускается с 1990 года;
 : Филиппины
 выпускается с 2005 года;
 : Великобритания
 выпускается с 1988 года;
 : Россия
 выпускается с 1997 года;
 : Швейцария
 выпускается с 2003 года;
 : Тайвань
 выпускается с 1993 года;
 : Таиланд
 выпускается с 2004 года;
 : Турция
 выпускается с 1961 года.
 : Украина
 выпускается с 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 Marie Claire Ukraine
 Marie Claire Russia
 Hearst Corporation
 Marie Claire Spain
 Marie Claire US
 Marie Claire UK
 Marie Claire Czech Republic
 Marie Claire Italy
 Marie Claire Malaysia
 Marie Claire Australia
 Marie Claire Hong Kong
 Marie Claire Brazil

Журналы Франции
Журналы о моде
Печатные издания, ушедшие в онлайн